Петрикани има више значења:

 Петрикани (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Петрикани (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Петрикани (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији